

Aziende 
Gama – azienda tedesca produttrice di giocattoli

Geografia 
Gama – città del Distretto Federale (Brasile)
 Gama – villaggio di Balavé (Burkina Faso)
Gama – città e sottoprefettura del Ciad
Gama – comune del dipartimento di Cundinamarca (Colombia)
Gama – comune della prefettura di Lola (Guinea)

Musica 
Gama – EP dei the GazettE del 2005

Persone 
Achille Gama – calciatore, arbitro di calcio e allenatore di calcio brasiliano, fratello di Giovanni, Giuseppe e Umberto
Armando Gama – cantautore e baritono portoghese
Augusto Gama – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
Bruno Gama – calciatore portoghese
Diego Gama – calciatore messicano
Giovanni Gama - maestro di musica, fratello di Achille, Giuseppe e Umberto
Giuseppe Gama – arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano, fratello di Achille, Giovanni e Umberto
Lia Gama – attrice portoghese
Luís Gama – avvocato, giornalista, scrittore, oratore, abolizionista e avvocato brasiliano
Rufino Gama – calciatore est-timorese
Sara Gama – calciatrice italiana
The Great Gama, pseudonimo di Mian Ghulam Muhammad – wrestler e strongman pakistano
Umberto Gama – arbitro di calcio italiano, fratello di Achille, Giovanni e Giuseppe

Sport 
Sociedade Esportiva do Gama – società calcistica brasiliana

Altro 
Game Manufacturers Association (GAMA) – Associazione no profit statunitense per la promozione del gioco non elettronico

Pagine correlate
da Gama

Altri progetti